Albignac steht für:

 Albignac, Gemeinde im französischen Kanton Beynat und Département Corrèze
 Albignac (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
Personen:
 Louis Alexandre d’Albignac (1739–1825), französischer General
 Philippe-François d’Albignac de Castelnau (1742–1814), Bischof von Angoulême 
 Philippe François Maurice d’Albignac (1775–1824), französischer General
 Roland Albignac (* 1940), Zoologe in Madagaskar und Frankreich